Terreni, come nome comune, è plurale. Esiste un lemma invariabile che costituisce un cognome.

Persone 
 Azeglio Terreni (1895–...) – ciclista su strada italiano
 Giuseppe Maria Terreni (1739-1811) – pittore italiano
 Gino Terreni (1925-2015) – pittore, scultore e xilografo italiano
 Paolo Terreni (1955-2013) – giornalista, disegnatore, scrittore, saggista e bibliofilo italiano

Pagine correlate 
 Terreno (disambigua)